Журавок Юлія Миколаївна (* 1994) — українська біатлоністка. Чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка світу з біатлону серед юніорів.

Журавок — село Іванівського району Берестейської області.
 Журавок — село в складі Березинського району Мінської області.
 Журавок — село в складі Смолевицького району Мінської області.

Журавок — село у Сновському районі Чернігівської області.
 Журавок — залізничний зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці.

Див. також 
 Журавка
 Журавко